Неджд ()— название региона и исторических государственных образований на Аравийском полуострове.

 Неджд — территория в центре Аравийского полуострова, часть Саудовской Аравии.
 Неджд — государство, существовавшее на Аравийском полуострове в 1920-х годах.
 Неджд — государство, существовавшее на Аравийском полуострове в XIX веке.
 Неджд и Хаса — государство, существовавшее на Аравийском полуострове в первой четверти XX века.
 Неджд и Хиджаз — государство на Аравийском полуострове, образованное после того, как королевство Хиджаз в 1920-х было завоёвано Недждом.